

Települések 
 Fakóvezekény (Tótvezekény, szk. Plavé Vozokany), Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás
 Garamvezekény (szk. Vozokany nad Hronom), Lekér része, Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás
 Hevesvezekény, Heves megye 
 Kisvezekény (szk. Malé Vozokany), Szlovákia, Nyitrai kerület, Aranyosmaróti járás
 Nagyvezekény (szk. Veľké Vozokany), Szlovákia, Nyitrai kerület, Aranyosmaróti járás
 Pozsonyvezekény (szk. Vozokany), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Galántai járás
 Végvezekény (szk. Vozokany), Szlovákia, Nyitrai kerület, Nagytapolcsányi járás
 Mátravezekény puszta, régebben Vezekény puszta, Pétervásárához tartozó puszta, Heves megye

Lásd még: Veszkény

Egyéb
2. Vezekényi csata 1652. augusztus 25.
 Vezekény, anyakönyvezhető férfinév